Это неполный перечень государственных учреждений Южной Кореи, её исполнительной власти.

Министерства 
 Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея (문화 체육 관광부, 文化 体育 观光 部)
 Министерство образования, науки и техники (Республика Корея) (교육 과학 기술부, 敎 育 科学 技术 部)
 Министерство окружающей среды (환경부, 环境 部)
 Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства (농림 수산 식품부, 农林 水产 食品 部)
 Министерство иностранных дел и торговли Республики Корея (외교 통상부, 外交通商部)
 Министерство по вопросам гендерного равенства и семей (Республика Корея) (여성부, 女性 部)
 Министерство внутренних дел и законодательства (Республика Корея) (법제처, 法制 处)
 Министерство юстиции Республики Корея (법무부, 法务部)
 Министерство экономики и знаний (Республика Корея) (지식 경제부, 知识经济 部)
 Министерство труда Республики Корея (노동부, 劳动部)
 Министерство земли, транспорта и морских дел (Республика Корея) (국토 해양부, 国土 海洋 部)
 Министерство национальной обороны Республики Корея (국방부, 国防部)
 Министерство по делам патриотов и ветеранов (Республика Корея) (국가 보훈처, 国家 报 勋 处)
 Министерство общественной администрации и безопасности (Республика Корея) (행정 안전부, 行政 安全 部)
 Министерство стратегии и финансов (Республика Корея) (기획 재정부, 企划 财政部)
 Министерство объединения (통일부, 统一 部)
Министерство внутренних дел и безопасности Республики Корея (행정안전부, 行政安全部)

Независимые агентства 
 Совет национальной безопасности Республики Корея
 Национальный консультативный совет по объединению Кореи
 Президентский Совет по науке и технике (Республика Корея)
 Президентская комиссия по малому и среднему бизнесу (Республика Корея)
 Комиссия по гражданской службе (Республика Корея)
 Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (Республика Корея)
 Комиссия по установлению истины в отношении подозрительных смертей (Республика Корея)
 Совет по аудиту и инспекциям (Республика Корея)
 Национальная служба разведки
 Правительственное информационное агентство (Республика Корея)
 Комиссия по справедливой торговле (Республика Корея)
 Государственная налоговая служба (Республика Корея)
 Национальное статистическое управление (Республика Корея)
 Верховный прокурор (Республика Корея)
 Военное управление трудовых ресурсов (Республика Корея)
 Национальное агентство полиции (Республика Корея)
 Комиссия национальной полиции (Республика Корея)
 Корейская метеорологическая администрация
 Администрация культурного имущества (Республика Корея)
 Администрация сельского развития (Республика Корея)
 Лесная служба Республики Корея
 Администрация малого и среднего бизнеса (Республика Корея)
 Офис интеллектуальной собственности Республики Корея
 Корейское Управление по контролю качества продуктов и лекарств
 Национальное агентство морской полиции (Республика Корея)

См. также 
 Правительство Южной Кореи

Государственное устройство Республики Корея